En alimentation, la minéralisation consiste à ajouter des sels minéraux, notamment dans de l'eau de boisson ou dans les aliments.
 En hydrologie, la minéralisation est un indicateur de la dureté de l'eau.
 En géologie, la minéralisation est notamment la formation d'un minéral à partir d'autres minéraux, ou le déplacement (très lent) d'une substance minérale (par exemple du cuivre) dans une roche.
 En agronomie et pédologie, la minéralisation est la décomposition de la matière organique par les micro-organismes du sol. 
 En chimie analytique et toxicologie, la minéralisation est la calcination dans un creuset d'un échantillon de substances ou la dissolution des minéraux sous haute température en présence d'acides et d'eau oxygénée, dans le but de détruire les composants organiques. 
 En médecine, la minéralisation osseuse correspond à la fixation d'éléments minéraux tels que le calcium et le phosphore dans le tissu osseux.
 En architecture et urbanisme, la minéralisation est la formation de surfaces minérales (routes, trottoirs, stationnements, bâtiments) en milieu urbain, par opposition aux espaces végétalisés.
 La minéralisation d'un organisme après sa mort est l'un des processus de sa fossilisation.